Балтанеле има више значења:

 Балтанеле (Гречи), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Балтанеле (Прунишор), насеље у округу Мехединци у Румунији